Un first-person shooter este un gen de joc video în care acțiunea se desfășoară din perspectiva protagonistului,iar jucătorul are capacitatea de a vedea lumea prin ochii acestuia.. Jocul trebuie să aibă printre elementele sale conjuncturale și prezența armelor.

Scurt istoric 

Jocul care a propulsat genul FPS în mainstream a fost Doom, creat de iD Software. Acesta a fost atât de popular încât o vreme, celelalte jocuri FPS erau numite „clone Doom”. Alte jocuri notabile din istoria genului FPS sunt Quake, Duke Nukem 3D, Blood, Unreal, Half-Life, Marathon, Counter-Strike, Halo, Perfect Dark, Killzone, Call of Duty, System Shock și GoldenEye 007.

Deși elemente FPS existau și în unele jocuri din anii '80, jocurile care au adus faimă genului au fost Wolfenstein 3D și Doom, create de iD Software și lansate în 1992, respectiv 1993. Jucătorul era pus în pielea personajului principal, unde vedea prin ochii acestuia, iar scopul jocului era să termine diferite nivele, care erau din ce în ce mai grele, jucătorul având la dispoziție diferite arme. În nivele, jucătorul se luptă cu diferiți inamici,aparținând diverselor paliere de putere. La sfârșitul jocului, trebuia înfruntat Boss-ul final, cel mai puternic dintre inamici.

Multe jocuri FPS similare lui Doom au apărut încă de la lansarea lui Doom II. Jocul care a prezentat o îmbunătățire vizibilă a fost Quake, produs tot de iD Software. Acesta oferea redare 3D adevărată, precum și inamici cu o inteligență artificială superioară celorlalte jocuri ale timpului.

Începând din 1998 au apărut jocuri FPS mai moderne, ca Half-Life, Unreal și SiN, care erau mult mai realiste ca cele dinainte. Acestea conțineau și o poveste intrigantă, spre deosebire de Doom și Quake, care se bazau doar pe acțiune.

Jocul pe Xbox, Halo: Combat Evolved a adus conducerea vehiculelor în fps-uri la un nou nivel(primele fps-uri în care puteai conduce vehicule fiind cybermage, urmat la scurt timp de redneck rampage, iar mai târziu Tribes și Sin), precum și un joc în echipă impresionant, atât în Single-player cât și în Multiplayer. De asemenea, a oferit un teritoriu mai vast de explorat, cu nivele care conțineau peisaje precum: plaje, păduri și zone interioare imense. Cu toate acestea, multe site-uri de profil și jucatori s-au plâns de aparenta repetivitate a acestor zone de interior.

Jocuri din generația actuală 

Între 2004 și 2006, au apărut remake-uri ale unor jocuri mai vechi, precum și titluri noi:

 Doom 3: Folosea un motor grafic nou care avea iluminare și umbre în timp real nemaivăzute relativ la acea perioadă,cu scopul de  a crea o atmosferă cât mai autentică pentru jucător. De fapt, a fost numai o reiterare a poveștii Doom-ului original, mizând pe principala atracție-motorul grafic. Folosind tehnologie inovativă, iD Software a creat unul dintre cele mai bune motoare grafice de până atunci. Comparativ cu cele folosite la Doom și Quake, acesta a fost foarte folosit de către mulți  producători de jocuri. Wolfenstein 3D a primit același tratament,fiind refăcut cu un motor grafic mai nou (dar mai puțin avansat comparativ celui folosit la Doom 3).

 Half-Life 2: Făcând extensiv folosire de shaders, iluminare avansată, 3d textures, AI cu tactică de echipă, motor fizic Havok și hărți relativ mari pentru nivelul său de detaliu grafic. Nivelul de detaliu văzut în joc este cel mai bine exemplificat de complexele modele faciale ale personajelor, create special pentru joc. Motoarele personjelor din spatele scenelor pot folosi software de recunoaștere a vocii, iar gurile modelelor din joc se vor mișca conform spuselor personajului și va arăta emoții când sunt combinate cu script; această inovație a redus cu mult timpul de producere cerut pentru a anima emoții așa de complicate.

 Painkiller, Far Cry: Ambele titluri conțineau environmenturi vaste și foarte detaliate, de tip indoor și out. De asemenea, aveau AI sofisticat și sisteme fizice avansate.

 Halo 2: Continuarea lui Halo: Combat Evolved cu grafică și sunet îmbunătățite, și feature-uri noi cum ar fi deturnarea vehiculelor, distrugere de vehicule, arme cu dual-wielding și suport multiplayer online. Halo 2 are și capabilități LAN îmbunătățite peste Halo; jucătorii acum se pot conecta până la 16 Xbox-uri și TV-uri în loc de patru. Halo 2 este de asemeni și unul dintre singurele jocuri de consolă care să aibă un expansion pack lansat pentru el.

 Metroid Prime 2: Echoes: O continuare a seriei Metroid, acest sequel al genului de succes pentru GameCube „first-person adventure” s-a îndepărtat și mai mult de la genul FPS obișnuit prin a pune și mai multă atenție pe explorare third-person.

 F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon: Produs de Monolith Productions folosind o versiune prelucrată a motorului lor grafic, Lithtech, F.E.A.R. combină acțiune first-person shooter intensă cu o temă horror distinctă.

 Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter: A devenit cel mai bine vândut joc al Xbox 360 din iunie 2006.

 Metroid Prime: Hunters: O altă continuare a seriei Metroid Prime pe Nintendo DS, Hunters este primul FPS pe  consolă portabilă.

 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl: conține o lume virtuală persistentă și schimbătoare unde personaje NPC vor putea afecta mediul înconjurător la fel de mult ca și jucătorul, iar creaturile și NPC-urile își continuă treburile chiar dacă jucătorul este prezent sau nu, bazându-se pe un script randomizat. Din cauza acestor script-uri randomizate, nu vor exista două treceri prin joc la fel. S.T.A.L.K.E.R. a avut o perioadă de dezvoltare foarte mare, timp în care conceptul din spatele jocului a suferit numeroase modificări.